Korean Hip-hop Awards (KHA; ) — щорічна церемонія вручення південнокорейських музичних нагород. Вперше відбулася у 2017 році та проводиться веб-журналами про хіп-хоп Hiphople та Hiphopplaya. Переможці визначаються 50% голосами критиків і 50% голосами користувачів мережі.

Переможці та номінанти

Виконавець Року

Новий Виконавець Року

Гіп-гоп Альбом Року

Гіп-гоп Трек Року

R&B Альбом Року

R&B Трек Року

Продюсер Року

Колаборація Року

Недооцінений Альбом Року

Музичний Кліп Року

Лейбл Року

Нотатки

Примітки 

 2017 Winners: 

 2018 Winners: 

 2019 Winners: 

 2020 Winners: 

 2021 Winners: 
 2022 Winners:

Посилання 

Музичні премії Південної Кореї
Нагороди, засновані 2017
Щорічні заходи в Південній Кореї